People Like Us steht für:

 People Like Us (Drama), Drama von Frank Vosper (1929)
 People Like Us (1980), australischer Fernsehfilm von Ian Coughlan 
 People Like Us, Originaltitel von Leute wie wir, US-amerikanischer Film von William Hale (1990) 
 People Like Us, Arbeitstitel von Philadelphia (Film), US-amerikanischer Film von Jonathan Demme (1993) 
 People Like Us (Musikerin), Bühnenname der Londoner Multimedia-Künstlerin Vicki Bennett
 People Like Us (2010), US-amerikanischer Film von Baron Norris und Christina Norris 
 People Like Us, Originaltitel von Zeit zu leben, US-amerikanischer Film von Alex Kurtzman (2012)
 People Like Us (Comedyserie), britische Comedyserie im Hörfunk (1995–1997) und im Fernsehen (1999–2001) 
 People Like Us (Singapur) (PLU), Organisation der Schwulenbewegung in Singapur